Раслави́це () — село в Польше, находящееся на территории гмины Беч Горлицкого повята Малопольского воеводства.

География 
Село находится в 5 км от административного центра города Беч,  в 12 км. от города Горлице и в 97 км от Кракова.

История 
Село было основано в середине XIII века краковским воеводой Яксой герба Гриф. Первые свидетельства о селе относятся к 1382 году. Название села происходит от имени Раслава, которая была женой воеводы Яксы. До XVI века село носило наименование Рачславица. В XVII веке около Раславице произошло сражение между польским крестьянским отрядом и шведами под управлением Патрика Гордомом. В Раславице находится так называемая Шведская могила, в которой, согласно местному преданию, захоронены погибшие польские крестьяне.

В 1975-1998 годах село административно входило в Кросненское воеводство.

Достопримечательности 
 Шведская могила (Раславице) – курган, основанный в XVII веке во время Шведского потопа;
 Воинское кладбище № 111 (Раславице);
 Часовня XVII века.

Литература 
 Racławice, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, IX, 1888.

Ссылки 
 Racławice 
 Główny Urząd Statystyczny 

Населённые пункты Горлицкого повета